Bhaskara hace referencia a varios artículos:

Como adjetivo 
 Bhaskara, brillante, reluciente, brillo; según el Majabhárata y el escritor Bhartṛhari.

Como nombre común
 Bhaskara, el Sol; según el Taitiríia-araniaka.
 Bhaskara, el fuego; según lexicógrafos (como Amara Simja, Jalaiuda, Jemachandra, etc.).
 Bhaskara,  héroe; según lexicógrafos
 Bhaskara, oro; según lexicógrafos.
 Bhaskara, butrón (según el Mṛcchakatika)

Como nombre propio

Religiones
 Bhaskara, nombre del dios Shiva; según el Majabhárata.
 Bhaskara, nombre de un tirtha (lugar sagrado de peregrinación, en la India).

Autores
 Bhaskara I, matemático indio del siglo VII.
 Bhaskara II o Bhāskara-Ācārya, matemático y astrónomo indio del siglo XII.

Además
 Bhaskara 1 y Bhaskara 2, satélites artificiales indios.
 Bhaskara, nombre común de la planta Calotropis gigantea; según lexicógrafos.

Referencias